Millais puede corresponder a:

 La abreviatura científica para el botánico John Guille Millais (1865-1931).
 John Everett Millais, pintor e ilustrador británico.